Cabezuela del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabezuela del Valle (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cabezuela del Valle (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar